Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Beechwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire, w dystrykcie Halton
 Beechwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Beechwood (stacja kolejowa)
 Beechwood – miejscowość w hrabstwie Highland, w civil parish Inverness and Bona
 Beechwood – miejscowość w Walii, w hrabstwie Newport
 Beechwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w dystrykcie Solihull, w civil parish Berkswell
 Beechwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Leeds

Miejscowości w USA:
 Beechwood – miejscowość w stanie Michigan, w hrabstwie Iron
 Beechwood – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Beechwood – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Warren
 Beechwood – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Beechwood – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wood
 Beechwood – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wyoming
 Beechwood Village – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson